Ланы — топоним

Польша 
 Ланы — село, Опольское воеводство, Кендзежинско-козельский повят

Украина 
 Ланы — село, Винницкая область, Тывровский район
 Ланы — село, Ивано-Франковская область, Галичский район
 Ланы — село, Кировоградская область, Петровский район
 Ланы — село, Львовская область, Бобрская городская община
 Ланы — село, Львовская область, Щирецкая поселковая община
 Ланы — село, Полтавская область, Диканьский район

См. также 
 Ланы-Соколовские
 Лан